Fátima — cidade em Portugal, famosa pelo seu santuário mariano
 Santuário de Fátima — santuário mariano situado na cidade de Fátima
 Nossa Senhora de Fátima — um dos títulos de Nossa Senhora, venerado no Santuário de Fátima
 Fátima (filha de Maomé)

Geografia do Brasil 
 Fátima (Cachoeira dos Índios) — distrito do município de Cachoeira dos Índios, estado da Paraíba
 Fátima (Guaimbê) — distrito do município de Guaimbê, estado da São Paulo
 Fátima Paulista — distrito do município de Turmalina, estado da São Paulo

Munícipios 
 Fátima (Bahia)
 Fátima (Tocantins)
 Fátima do Sul — do Mato Grosso do Sul

Cinema e televisão 
 Fatima (filme de 2015) — realizado por Philippe Faucon
 Fátima (filme de 2017) — realizado por João Canijo
 Fatima (filme de 2020) — realizado por Marco Pontecorvo
 Fátima (programa de televisão) — com Fátima Lopes
 Fátima (telefilme) — produção luso-italiana de 1997
 Encontro com Fátima Bernardes — programa brasileiro de televisão

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão
Desambiguações de topônimos